El Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC-UGR)es un centro de la Universidad de Granada dedicado a la investigación, la formación de investigadores y la transferencia del conocimiento en el ámbito de las TIC. Además, vinculado al centro, se imparte un Programa de Doctorado especializado en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Se ubica en el Campus Universitario de Aynadamar, junto a la  Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación (ETSIIT) y a la Facultad de Bellas Artes.

Líneas de investigación 

Las líneas de investigación del centrocubren un amplio espectro dentro de las TIC que pueden incluirse en los siguientes campos: Arquitecturas de Alto Rendimiento, Bioinformática, Biología Computacional, eSalud, Ingeniería del Software, Ingeniería Neural, Minería de Datos, Nanoelectrónica, Redes de Celdas y Sensores, Reconocimiento de Imágenes, Sistemas de Control, Sistemas de Soporte a Decisiones, Optimización, Planificación, Procesamiento de Señales, Realidad Virtual, Soft Computing y Visión Artificial.

Reseña histórica 

El centro nace tras la aceptación por el Plan Nacional de I+D de una propuesta de creación del mismo, junto con la financiación con fondos FEDER para la construcción del edificio que alberga su sede central. Su creación fue aprobada por acuerdos del Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada en sus reuniones de 17 de septiembre 2007 y de 13 de marzo de 2009. Alberto Prieto Espinosa fue el encargado de la puesta en marcha y coordinación del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (CITIC-UGR), siendo desde julio de 2011 al 14 de julio de 2013 su director.

Actualmente, el CITIC-UGR agrupa a los principales investigadores en TIC de la Universidad de Granada, encontrándose ésta entre las 36 mejores Universidades de todo el mundo en Ciencias Informáticas según el Ranking of Taiwan de 2022.

Instalaciones 

El centro cuenta con tres plantas que contienen mayoritariamente despachos de investigadores y un sótano en el que se ubican los laboratorios. Además, cuenta con un aparcamiento para bicicletas y patinetes eléctricos. 

Los laboratorios son instalaciones con equipamiento especializado en el que se desarrollan las investigaciones de carácter experimental:

 Estación Juan Antonio Morente para Medida de Resonancias de Schumann.
 Laboratorio de 5G.
 Laboratorio de Ciberseguridad.
 Laboratorio de Comunicaciones e IoT.
 Laboratorio de Electrónica Sináptica e Interfaces Analógicas.
 Laboratorio de Grafeno y Materiales Bidimensionales.
 Laboratorio de Hardware y Circuitos Impresos (LHC).
 Laboratorio de Inteligencia Ambiental.
 Laboratorio de Interfaces Cerebro-Computador (BCI).
 Laboratorio de Mecatrónica y Robótica (LMR).
 Laboratorio de Nanoelectrónica.
 Laboratorio de Neurorobótica y Robótica Colaborativa.
 Laboratorio de Realidad Virtual (Sede Polígono Tecnológico de Ogíjares).
 Laboratorio de Realidad Virtual y Videojuegos.
 Laboratorio de Sensores, Instrumentación y Sistemas Digitales.
 Laboratorio de Sistemas Complejos y Bioinspirados.
 Laboratorio de Distribución de Tiempo y Frecuencia.
 Sala de Servidores y Clústeres de Computadores.
 Sala Limpia - Nanoelectrónica.
 Servicio de Mecatrónica y Sistemas Electrónicos.
 Supercomputación Científica.

Órganos unipersonales de gobierno 

Los encargados de la dirección del CITIC-UGR desde 2022 hasta 2025 son:

 Director: D. Francisco Jesús Gámiz Pérez.
 Subdirectora de Investigación, Transferencia y Docencia: D.ª Rocío Celeste Romero Zaliz.
 Subdirector de Infraestructura y Asuntos Económicos: D. Juan Francisco Valenzuela Valdés.
 Secretario: D. Fernando José Rojas Ruiz.
 Administrador: D. Diego López Martínez.

Referencias 

Centro de investigación